Die Belagerung von Tyros bezeichnet folgende geschichtliche Ereignisse:

 Belagerung von Tyros (332 v. Chr.) durch Alexander dem Großen
 Belagerung von Tyros (314–313 v. Chr.) durch Antigonos Monophthalmos
 Belagerung von Tyros (1111–1112) durch Balduin I. von Jerusalem
 Belagerung von Tyros (1124) unter Balduin II. von Jerusalem
 Belagerung von Tyros (1187) durch Saladin
 Belagerung von Tyros (1291) unter Chalil